Dacryobolus — рід грибів родини Fomitopsidaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Dacryobolus відносять 7 видів:
 Dacryobolus costratus
 Dacryobolus gracilis
 Dacryobolus incarnatus
 Dacryobolus karstenii
 Dacryobolus montanus
 Dacryobolus phalloides
 Dacryobolus sudans

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.404

Роди грибів
Агарикоміцети